Орлёнок (мн. ч. орля́та) — птенец орла и орлицы.
 (2188) Орлёнок — астероид главного пояса.
 «Орлёнок» — название женской футбольной команды «Россиянка» из Красноармейска в 1990—1994 гг.

Культура и искусство 
 «Орлёнок» — советская комсомольская песня про подростка-героя Гражданской войны (СССР, 1936).
 «Орлёнок» — художественный фильм о юном партизане Великой Отечественной войны (СССР, 1957).
 «Орлёнок» — мультфильм Витольда Бордзиловского по мотивам песни «Орлёнок» (СССР, 1968).
 «Орлёнок» — детская телестудия при Центральном телевидении СССР.
 «Орлёнок» — массовая военно-спортивная игра старшеклассников в СССР.
 «Орлёнок» — ежегодный всероссийский фестиваль визуальных искусств в ВДЦ «Орлёнок».
 «Орлёнок» — комсомольская премия в Челябинской области.
 «Орлёнок» ( — Орлёнок) — пьеса Эдмонда Ростана о жизни Наполеона II (1900).

Техника 
 «Орлёнок» — советский миниатюрный радиоприёмник Сарапульского радиозавода.
 «Орлёнок» — советский подростковый велосипед.
 «Орлёнок» — советский военно-транспортный десантный экраноплан.
 «Орлёнок» — разрабатываемый российский космический корабль.
 «Орлёнок» — тип рыболовных морозильных траулеров-сейнеров производства ГДР.
 FMA I.Ae. 30 Ñancú «Орлёнок» — аргентинский одноместный двухмоторный многоцелевой штурмовик.
 Cicaré CH-14 Aguilucho «Орлёнок» — аргентинский учебно-боевой вертолёт.

Топоним

Населённые пункты 
 Орлёнок — посёлок в Шелеховском районе Иркутской области России.

Организации 
 «Орлёнок» — пионерский лагерь ЦК ВЛКСМ в Краснодарском крае, ныне Всероссийский детский центр (ВДЦ).
 «Орлёнок» — первый детский сад на Украине (Киев), памятник архитектуры.
 «Орлёнок» — детский оздоровительный лагерь в Кирове.
 «Орлёнок» — кинотеатр в Нижнем Новгороде.
 «Орлёнок» — кинотеатр в Челябинске.
 «Орлёнок» — прежнее (1976—1991) название областного театра кукол «Кукольный дом» в Пензе.
 «Орлёнок» — прежнее (1976—2002) название гостиничного комплекса «Корстон-Москва» в г. Москве.

Парки 
 Орлёнок — парк в Абакане.
 Орлёнок — детский парк в Воронеже.
 Орлёнок — парк в Киеве.

Памятник 
 «Орлёнок» — памятник в центре Челябинска молодым уральским героям Октябрьской революции и Гражданской войны.

Персоналии 
 Орлёнок, Вячеслав Владимирович (1940—2016) — советский и российский океанограф.
 Волконский, Фёдор Львович Орлёнок (? — 1697/1698) — русский князь.
 Орлёнок — прозвище Наполеона II, сына Наполеона I.

См. также 
 Орёл (значения)
 Орлица (значения)
 Львовские орлята — молодые поляки, погибшие при защите Львова от украинских националистов в 1918—1919.
 Орлята учатся летать — пионерская песня Александры Пахмутовой.